Moxos, een Boliviaanse gemeente
San Ignacio de Moxos (plaats), een plaats in deze gemeente